Матыцин:
 Матыцин, Андрей Александрович (род. 1963) — советский и латвийский хоккеист, латвийский тренер.
 Матыцин, Олег Васильевич (род. 1964) — российский политический и спортивный деятель.